Skip – sviluppatore di videogiochi giapponese
 Skip – ruolo dello sport del curling
 Skip – gimmick del wrestler Chris Candido
 Skip – termine dispregiativo usato da alcuni gruppi etnici in Australia per riferirsi agli australiani anglo-celtici